Непокорённый:

 Непокорённый — кинодрама, вторая часть трилогии, Индия, 1956 год. Режиссёр — Сатьяджит Рей.
 Непокорённый — фильм, Франция, 1964 год. Режиссёр — Ален Кавалье.
 Непокорённый — Украина, 2000 год. Режиссёр — Олесь Янчук.
 Непокорённый — биографический фильм о Нельсоне Манделе, США, 2009 год. Режиссёр — Клинт Иствуд.
 Непокорённый — вариант перевода на русский язык названия стихотворения , сочинённого английским поэтом, издателем и критиком Уильямом Эрнестом Хенли в 1875 году.
 Непокорённый — четвёртый сингл российской рок-группы «Кипелов», вышедший в 2015 году.

См. также 
 Непокорённые
 Непокорная
 Invictus